Beech Aircraft

Localidades

Beech Bottom
Beech Creek
Beech Grove
Beech Mountain

Desambiguação